Bach-Werke-Verzeichnis
Bijzondere wetenschappelijke vorming